Alexandre Di Gregorio (Luik, 2 december 1980) is een Belgisch voetballer die onder contract staat bij SC Eendracht Aalst. Hij speelde eerder voor KRC Genk, CS Visé, Sporting Charleroi, Antwerp FC en KVK Tienen. Hij is 1,75 m groot en weegt 71 kg. De aanvaller speelde van 1 juli 2004 tot en met halverwege 2007 op Den Bosuil toen hij op 30 augustus 2007 vertrok naar RKC Waalwijk.

Clubstatistieken

Digregorio, Alexandre